«Истанбул Башакшехир» () — турецкий футбольный клуб из города Стамбул, провинция Башакшехир. Первоначально клуб был основан в 1990 году под названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В сезоне 2013/2014 стал чемпионом Первой лиги, получил повышение, сменил своё название на «Истанбул Башакшехир» и с тех пор выступает в Турецкой Суперлиге. Домашние матчи проводит на арене «Башакшехир Фатих Терим», названной в честь турецкого футбольного тренера Фатиха Терима. Общая вместимость арены составляет более 17 000 зрителей.

В высшем дивизионе клуб провёл в общей сложности 15 сезонов. По итогам розыгрыша сезона 2016/2017 клуб впервые в своей истории стал серебряным призёром турецкого первенства, а в сезоне 2018/2019 повторил это достижение. В чемпионате 2019/2020 команда впервые в своей истории стала чемпионом страны.

История клуба 

Клуб был основан 15 июня 1990 года в результате слияния нескольких любительских команд Стамбула. Так на свет появился клуб с названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор» — в дословном переводе «Спортивный клуб городской мэрии Стамбула». Большую часть истории команда провела в системе низших футбольных лиг Турции.

В сезоне 2006/07 команда заняла второе место в Первой лиге и впервые в истории пробилась в Суперлигу, высший дивизион чемпионата Турции по футболу. До 2007 года у клуба не было собственной футбольной арены, но после выхода в Суперлигу он получил в пользование муниципальный олимпийский стадион «Ататюрк», расположенный в одном из европейских районов Стамбула — Башакшехире. Несмотря на успехи клуба, поддержка команды оставляла желать лучшего, и большую часть публики составляли в основном сотрудники местных госучреждений с семьями, получавшими бесплатный вход на трибуны. После исторического выхода команды в высшую лигу встал вопрос строительства собственной футбольной арены. Место под строительство стадиона было выбрано неподалёку от арены «Ататюрк», где на тот момент команда проводила домашние матчи. В турецкой Суперлиге клуб не блистал результатами, занимая места в середине турнирной таблицы.

В сезоне 2010/11 команда добилась лучшего результата в своей истории на тот момент, выйдя в финал Кубка Турции, где уступила «Бешикташу» в серии послематчевых пенальти.

Проведя в общей сложности шесть лет в высшей лиге, команда выбыла из Суперлиги в сезоне 2012/13. В сезоне 2013/14 команда выиграла турнир Первой лиги и спустя год вернулась в элитный дивизион.

Новая история 
В 2014 году было решено реформировать клуб: его управлением стала заниматься администрация конкретного района Стамбула — Башакшехира. До этого момента руководством клуба занимался городской муниципалитет Стамбула.

Сезон 2014/15 команда начала под новым названием «Истанбул Башакшехир», поскольку отныне представляла именно этот район Стамбула. Со сменой названия также поменялись эмблема клуба и клубные цвета игровой формы футболистов.

Обновлённый клуб сразу подтвердил претензии на самые высокие места и в своём первом же сезоне после возвращения в элиту сходу занял четвёртую строчку, пробившись в квалификацию Лиги Европы.

Однако дебют в еврокубках не удался: уступив со счётом 1:4 голландскому клубу «АЗ» из города Алкмаар, команда закончила выступление в турнире.

В сезоне 2015/16 команда снова заняла четвёртое место по итогам чемпионата и вновь получила право представлять Турцию в еврокубках.

В рамках третьего раунда квалификации в соперники «Башакшехиру» достался хорватский клуб «Риека». По итогам двухматчевого противостояния команда прошла соперника за счёт мяча, забитого на чужом поле. Однако уже в следующем раунде «Башакшехир» не выстоял перед украинским «Шахтёром» и уступил дончанам со счётом 1:4.

19 июля 2020 после победы над «Кайсериспором» со счетом 1:0 столичный клуб досрочно выиграл чемпионат Турции, впервые в своей истории, получив возможность выступить в групповом этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Соперниками клуба стали «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг».

Стадионы клуба

«Олимпийский стадион Ататюрка» 

Стадион был построен как главная арена XXIX Олимпийских игр, на проведение которых претендовал Стамбул. Расположен в районе западной окраины Стамбула. Олимпийский стадион является крупнейшим стадионом Турции. Строительство началось в 1999 году и было завершено в 2002 году для предполагаемого проведения летних Олимпийских игр 2008 года. Однако заявка Турции на проведение игр была отклонена. Игры состоялись в Пекине. Строительство стадиона обошлось в 140 млн долларов.

Арена носит имя первого президента Турции — Мустафы Кемаля Ататюрка.

В 2005 году на стадионе прошёл финал Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» одолел итальянский «Милан» в серии послематчевых пенальти.

«Башакшехир Фатих Терим» 
26 июля 2014 года «Истанбул Башакшехир» открыл новый собственный стадион «Башакшехир Фатих Терим», получивший своё название в честь одного из самых успешных тренеров в истории турецкого футбола Фатиха Терима. Вместимость арены составляет свыше 17 000 зрителей, а цена постройки составила порядка 178 млн турецких лир.

Достижения 
 Суперлига
 Чемпион: 2019/20
 Вице-чемпион (2): 2016/17, 2018/19
 Бронзовый призёр: 2017/18

 Первая лига
 Чемпион: 2013/14
 Вице-чемпион: 2006/07

 Вторая лига
 Чемпион (2): 1992/93, 1996/97

 Кубок Турции
 Финалист (2): 2010/11, 2016/17

 Суперкубок Турции
 Финалист (1): 2020

Статистика выступлений с 2006 года

Выступления в еврокубках

Текущий состав 

По состоянию на 12 января 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Игроки в аренде

Символика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Турции
ФК «Истанбул Башакшехир»
Спорт в Стамбуле